Кінг або Кінґ (, букв.: король) — англомовне прізвище, особове ім'я або топонім.

Персоналії 
 Кінг (прізвище)

Топоніми

Кінг (острів, Австралія) () — острів в Бассовій протоці, розташовується на північний-захід від острова Тасманія.
 Кінг (річка) () — річка у Вікторії

Кінг (острів, Британська Колумбія) — острів біля тихоокеанського узбережжя канадської провінції Британська Колумбія.
 Кінґ (Онтаріо) () — містечко (333,04 км²) в провінції Онтаріо у Канаді в регіоні Йорк.

Кінг (округ, Техас) () — округ (графство) у штаті Техас* Кінг — місто, штат Північна Кароліна
 Кінґ (округ, Вашингтон) () — округ (графство) у штаті Вашингтон
 Кінг — місто в окрузі Лінкольн, штат Вісконсин
 Кінг Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсільванія
 Кінг — переписна місцевість в окрузі Вопака, штат Вісконсин

Інше 
 2305 Кінг (2305 King) — астероїд головного поясу, відкритий 12 вересня 1980 року.